Ренгартен:

 Иван Иванович Ренгартен (1819—1882) — российский генерал, участник Севастопольской обороны в 1854—1855 гг.
 Константин Константинович Ренгартен (26 сентября 1864, город Тумен, Минская губерния — неизвестно) — путешественник и журналист.